The Naked Brothers Band o Naked Brothers Band puede referirse a:

 The Naked Brothers Band, una banda de Estados Unidos.
 The Naked Brothers Band, una serie de televisión de Estados Unidos, basada en la banda.
 The Naked Brothers Band (álbum de la banda)
 The Naked Brothers Band: The Movie, primera película de la banda (2005).
 The Naked Brothers Band: Battle of the Bands, segunda película de la banda  (2007).
 The Naked Brothers Band: Sidekicks, tercera película de la banda  (2008).
 The Naked Brothers Band: Polar Bears, cuarta película de la banda  (2008).
 The Naked Brothers Band: Mystery Girl, quinta película de la banda  (2008).
 The Naked Brothers Band: Operation Mojo, sexta película de la banda  (2008).
 The Naked Brothers Band: Naked Idol, séptima película de la banda  (2009).
 The Naked Brothers Band: The Premiere, octava película de la banda  (2009).